The Buddha of Suburbia puede referirse a:

 The Buddha of Suburbia (novela), una novela de 1990 de Hanif Kureishi; 
 The Buddha of Suburbia (serie de televisión), una miniserie de la BBC de 1993 basada en la novela; 
 The Buddha of Suburbia (álbum), una banda sonora de David Bowie inspirada en la miniserie; o
 "The Buddha of Suburbia" (canción), sencillo extraído del disco de David Bowie.